Un palais archiépiscopal est le palais d’un archevêque. On en trouve donc un dans chaque archevêché.

Liste par pays

Canada 
 Palais archiépiscopal de Québec

Chypre 
 Palais archiépiscopal de Nicosie

Espagne 
 Palais archiépiscopal de Séville
 Palais archiépiscopal de Tolède

France 
 Palais archiépiscopal d'Aix-en-Provence
 palais archiépiscopal d'Albi, dit Palais de la Berbie
 Palais archiépiscopal d'Arles
 Palais archiépiscopal d'Auch
 Palais archiépiscopal de Besançon
 Palais archiépiscopal de Bordeaux (dit Palais Rohan)
 Palais archiépiscopal de Bourges
 Palais archiépiscopal de Cambrai
 Palais archiépiscopal de Chambéry, actuellement musée savoisien
 Palais archiépiscopal d'Embrun
 Palais archiépiscopal de Lyon
 Palais archiépiscopal de Narbonne
 Palais archiépiscopal de Paris
 Palais archiépiscopal de Rouen
 Palais archiépiscopal de Sens, actuellement musée de Sens
 
 Palais archiépiscopal du Tau, à Reims
 Palais archiépiscopal du Tau, à Angers
 Palais archiépiscopal de Tours, actuellement musée des beaux-arts de Tours
 Palais archiépiscopal de Toulouse

Tchèquie 
 Palais archiépiscopal de Prague

Voir aussi 
 Palais épiscopal pour les évêchés.